«Обезображенная» (; иные названия «Травмированный» и «Холодный ужас») — фильм ужасов 2005 года режиссёров Джона Хоффмана и Дейва Рока.

Сюжет 
Семейная пара вместе со своими отпрысками и их друзьями приезжает на загородный пикник в лес. Здесь они встречаются с местными представителями правоохранительных органов, один из которых рассказывает им местную легенду о том, что здесь по ночам орудует дикая женщина, лицо которой в прошлом было изуродовано. Теперь эта женщина убивает попавшихся ей людей, срезает у них кожу лиц и использует её в качестве маски, дабы возвратить свою былую красоту.

В ролях 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года